Chili er et krydderi.

Chili kan også referere til:
 Chili (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Chili (magasin) – et dansk ungdomsmagasin
 Flere arter i Paprika-slægten, både arter hvor "chili" indgår som en del af navnet og planter der blot kaldes chili pga. frugten.